Der Adelaide United FC ist ein Fußballverein aus der australischen Stadt Adelaide. Der Verein wurde 2003 gegründet und spielt in der A-League, der australischen Profiliga.

Geschichte 
Im August 2003 zog sich der Verein Adelaide City aus der National Soccer League (NSL), der damaligen höchsten Spielklasse zurück. Damit war die Stadt Adelaide zum ersten Mal seit Gründung der Liga 1977 ohne NSL-Team. Einen Monat später wurde der Adelaide United Football Club gegründet. Innerhalb weniger Wochen stellte der Verein eine Mannschaft zusammen, die an der NSL teilnehmen konnte. Nach der Saison 2003/04 stellte die NSL den Spielbetrieb ein.

Der Klub war eines der acht Gründungsmitglieder der A-LeagueA-League. Neben Perth Glory und den Newcastle United Jets ist Adelaide United einer der drei NSL-Vereine die in die A-League aufgenommen wurden. Bei der Zusammenstellung des Kaders setzte man vor allem auf Spieler aus Adelaide und Umgebung. Im Herbst 2006 verpflichtete der Klub den brasilianischen Ex-Star Romário für vier Spiele. Am Ende der Saison 2006/07 erreichte Adelaide United das Grand Final und unterlag dort Melbourne Victory mit 0:6.

Abfällige Äußerungen über das vom FIFA-Schiedsrichter Mark Shield angeführte Refereeing-Team beim Grand Final führten zur Ablösung des Spielführers Ross Aloisi und dem Rücktritt des Trainers John Kosmina. Der Assistenztrainer und vormalige australische Nationalspieler Aurelio Vidmar wurde interimsmäßig zum Nachfolger bestellt.

Adelaide United nahm 2007 und 2008 an der AFC Champions League teil und erreichte 2008 als erste australische Mannschaft das Finale. Dort unterlag man dem japanischen Vertreter Gamba Osaka mit 0:3 und 0:2, qualifizierte sich aber dennoch für die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2008, da Osaka den Platz für die japanische Teilnehmermannschaft belegte. Adelaide United kooperiert mit dem US-amerikanischen Zweitligisten Fort Lauderdale Strikers.

Stadion 
Adelaide United trägt seine Heimspiele im Hindmarsh Stadium aus. Das Stadion bietet 15.500 Sitzplätze. Bei einigen Spielen konnten durch Füllung von Freiräumen weitere 1.000 Stehplätze angeboten werden. Das Stadion zählt zu den besten und komfortabelsten Fußballstadien in Australien. Da es aber auch das kleinste der A-League ist hat die Regierung von Südaustralien dem Verein Ausbaupläne angeboten, wenn der Zuschauerschnitt dauerhaft über 14.000 liegt. Diese Pläne sehen vor, die Gegengerade auf die Größe der Haupttribüne auszubauen, so dass die Kapazität auf etwa 22.000 Plätze steigen würde. In den folgenden Spielzeiten lag der Zuschauerschnitt zwischen 10.000 und 12.000.

Trainer

Erfolge 
 Australischer Meister: 2015/16
 Australischer Pokalsieger: 2014, 2018, 2019
 A-League Vizemeister 2006/07, 2008/09
 Sieger der A-League Premiership 2005/06, 2015/16
 Sieger des A-League Pre-Season Cup 2006/07

Asienpokalbilanz 

Gesamtbilanz: 36 Spiele, 17 Siege, 8 Unentschieden, 11 Niederlagen, 47:31 Tore (Tordifferenz +16)

Siehe auch 
 Liste der Spieler von Adelaide United

Weblinks 

 Offizielle Website

 
Australischer Fußballverein
Gegründet 2003
Organisation (Adelaide)